The Buoys – gruppo musicale australiano
 The Buoys – gruppo musicale statunitense